Олівейра-де-Аземейш — португальська власна назва.

Топоніми

Олівейра-де-Аземейш — муніципалітет
 Олівейра-де-Аземейш (парафія)